Политички апсолутизам је политичка доктрина и пракса неограничене, централизоване власти и апсолутног суверенитета, нарочито у личности монарха.

Суштина апсолутизма састоји се у томе да владајућа власт није подложна редовној провери било које судске, законодавне, економске или изборне организације. Иако је апсолутизам присутан током читаве историје, облик који се развио у раној модерној Европи (16.-18. век) постао је његов прототип. Луј XIV сматра се синонимом европског апсолутизма. Монарх је преузео и верску власт, постајући и црквени и државни поглавар на основу тога што право да влада долази од Бога.

Политика